Типізація — втілення засобами мистецтва, літератури загального, типового в частковому, індивідуальному, у конкретних художніх образах, формах.
 Типізація — спец. Зведення великої кількості зразків машин, деталей, будівель, технологічних процесів і т. ін. до обмеженої кількості вибраних типів; уніфікація. Типізація споруд і будов.
 Типізація — віднесення до певного класифікаційного типу, таксономічної категорії тощо. Типізація озер